New Boston désigne :

 New Boston, ville située dans l’Illinois
 New Boston, ville située dans l’Iowa
 New Boston, ville située dans le Michigan
 New Boston, ville située dans le Texas
 New Boston, ville située dans le New Hampshire
 New Boston, ville située dans l'Ohio
 New Boston, secteur non constitué en municipalité situé dans l'Indiana
 New Boston, secteur non constitué en municipalité situé dans le Missouri
 New Boston-Morea, census-designated place située en Pennsylvanie